Découverte (frz. Entdeckung) steht für:

 Kap Découverte, Landspitze des Adélielands, Antarktika
 La Découverte (Verlag), französisches Verlagshaus
 La Découverte (Mine), Kohletagebau in Decazeville, Frankreich
 La Découverte (Film), französischer Kurzfilm von Arthur Joffé (1980) 
 Tour de la Découverte, Leuchtturm in Lorient, Frankreich
 Grande Découverte, Berg auf der Insel Basse-Terre, Guadeloupe, Frankreich
 Palais de la découverte, Wissenschaftsmuseum in Paris, Frankreich
 HMS Decouverte, Schoner der französischen Marine
 HMS Decouverte (1806), französische Kanonenbrigg

Siehe auch:

 Découvertes Gallimard, Taschenbuch-Reihe